Marcus Minucius Rufus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Minucius Rufus (Konsul 221 v. Chr.) († 216 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Marcus Minucius Rufus (Konsul 110 v. Chr.), römischer Politiker